Меса дел Рајо има више значења:

 Меса дел Рајо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Рајо, Ел Рајо (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику